Дирфилд има више значења:
 Дирфилд (Вирџинија)
 Дирфилд (Масачусетс)
 Дирфилд (Висконсин)
 Дирфилд (Илиноис)
 Дирфилд (Канзас)
 Дирфилд (Мисури)
 Дирфилд (Мичиген)